Діна Манфредіні (4 квітня 1897 — 17 грудня 2012) — американка італійського походження. Одна з найстаріших людей світу.
 Педро Манфредіні (,  7 вересня 1935, Маіпу — 21 січня 2019, Рим, Італія) — аргентинський футболіст.